Il pop-jazz o jazz-pop è uno stile musicale nato dalla fusione fra musica pop e jazz e correlato al genere fusion.

Più semplice e melodico rispetto al jazz, si distingue da quest'ultimo in quanto sono meno presenti i momenti dedicati alle improvvisazioni. Fra gli artisti solitamente considerati pop-jazz vi sono, tra i tanti, Frank Sinatra, Tony Bennett, Nat King Cole, Mel Tormé, Nancy Wilson,  con incursioni nel genere da parte di Eumir Deodato, Chuck Mangione, Spyro Gyra, Bob James, George Benson, Bill Frisell, The Yellowjackets e Kenny G, che contribuì a far nascere il formato radiofonico smooth jazz.

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni